Froidchapelle is een dorp en gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. De landelijke gemeente telt bijna 4.000 inwoners. Froidchapelle ligt in een bosrijk gebied, in de Laars van Henegouwen.

Kernen 
Naast Froidchapelle zelf, telt de gemeente nog vier andere deelgemeenten. De dorpskern van Froidchapelle ligt langs het riviertje de Hantes, met net ten zuiden het gehucht Froidchapelle au Coq. Het grondgebied strekt zich ruim vijf kilometer zuidwaarts uit in dunbevolkt bebost gebied. Het kleine dorpje Fourbechies ligt eveneens langs de Hantes, iets meer naar het noordwesten. De andere drie dorpen liggen in het noorden, met tussenin het stuwmeer de Plate Taille.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december
 1880: Afsplitsing van Fourbechies in 1868
 1970: Aanhechting van Fourbechies in 1965

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Geschiedenis 
In 1868 werd het gehucht Fourbechies afgesplitst van Froichapelle als zelfstandige gemeente. In 1965 werd Fourbechies weer als deelgemeente bij Froidchapelle gevoegd.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Froidchapelle

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen